Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

114e régiment d'infanterie
114e régiment d'infanterie territoriale

 d'infanterie « empereur Frédéric III » ( d'infanterie badois)

Homonymie d'unités militaires